Le mot « Bocage » désigne un paysage rural parcellaire, il peut aussi faire référence à :
 Bocage, une enseigne et marque de chaussure chic du groupe Éram
 Bocage, un film portugais de 1936
 Bocage normand

Patronyme 

 Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805), poète portugais ;
 François-Adolphe Bocage, architecte français ;
 José Vicente Barbosa du Bocage, (1823-1907), zoologiste portugais ;
 Marie-Anne du Boccage (1710-1802), écrivaine, poétesse et dramaturge française.

Pseudonyme 

 Pierre François Touzé dit Bocage (1799-1862), acteur français ;
 Paul Romain Touzé dit Paul Bocage (1822-1887), romancier, dramaturge et librettiste  français, neveu du précédent ;
 Henri Pierre Touzé dit Henry Bocage (1835-1917), dramaturge français, fils de l'acteur Bocage, cousin du précédent.

Voir aussi 
 Montbrun-Bocage : commune française située dans la Haute-Garonne.